

Seedning 
  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić (Andra omgången)
  Nicole Melichar /  Oliver Marach (Kvartsfinal)
  Chan Hao-ching /  Henri Kontinen (Första omgången)
  Latisha Chan /  Ivan Dodig (Andra omgången, uppgivet)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin (Kvartsfinal)
  Demi Schuurs /  Matwé Middelkoop (Första omgången)
  Katarina Srebotnik /  Michael Venus (Andra omgången)
  Abigail Spears /  Juan Sebastián Cabal (Andra omgången)

Matcher

Övre halvan

Nedre halvan

Finalspel

Referenser 
 Schema och resultat

US Open i tennis 2018